Эберти, Феликс (Felix Eberty; 1812—1884) — немецкий писатель и профессор.
 Эберти, Эдуард Густав (Eduard Gustav Eberty; 1840—1894) — немецкий политический деятель.

Примечания